Groenmarkt (Amsterdam), kade in Amsterdam.
 Dagelijkse Groenmarkt (Den Haag), straat/plein in Den Haag.
 Groenmarkt (Dordrecht), straat in Dordrecht.
 Haarlem kent twee straatnamen met Groenmarkt:
Oude Groenmarkt
Nieuwe Groenmarkt